|}

Die Linha do Centro ist eine Eisenbahnstrecke in Brasilien. Sie umfasst die Verbindung von Porto Novo do Cunha mit dem Ort Ubá dem Herkunftsort der Estrada de Ferro Leopoldina. In Porto Novo trifft die Linha do Centro auf die EFCB - Linha Auxiliar der Gesellschaft Estrada de Ferro Central do Brasil, die diese Bahnstrecke mit dem Ort Três Rios an Linha do Norte verband.

Geschichte 

Das erste Teilstück der Linha do Centro wurde bereits 1874 fertiggestellt und führte von Porto Novo nach Volta Grande. Ein Jahr später ging die Linie schon bis Santa Izabel (Abaíba) und 1879, erreichte die Eisenbahnlinie den Ort Ubá über Cataguazes. Zusätzlich wurde ein Anschlussgleis nach Leopoldina gebaut, der Ramal de Leopoldina. Dieser Gleisanschluss gab der Bahngesellschaft ihren Namen. In Ubá traf die Linha do Centro auf die Linha de Três Rios-Caratinga. Von diesem Zeitpunkt an kaufte die Bahngesellschaft Estrada de Ferro Leopoldina diverse Linien und Teilstrecken von anderen Gesellschaften auf und wurde somit zumindest zeitweise zur größten Bahngesellschaft des Landes. Heute sind mehr als die Hälfte aller dieser Strecken deaktiviert worden, und der Betrieb ist nach einer Periode der staatlichen Zentralisierung über die RFFSA ab 1996 auf verschiedene private Bahngesellschaften aufgeteilt worden. Auf der Linha do Centro verkehren heute keine Reisezüge mehr, sondern sie wird nur noch im Güterverkehr benutzt.

Weblinks 
 Eisenbahnstationen in Brasilien
 Besuch im Bahnhof von Simplicio bei Além Paraíba
 Historische Karte von 1961
Rio de Janeiro